Васи́лий Па́влович Михалёв:
 Михалёв, Василий Павлович (1917—2006) — Герой Советского Союза.
 Михалёв, Василий Павлович (1924—1974) — полный кавалер ордена Славы.